KMW kan syfta på:

KMW – ett tidigare verkstadsföretag, se Karlstads Mekaniska Werkstad
KMW – ett tidigare verkstadsföretag, se  Kristinehamns Mekaniska Werkstad
KMW – en tysk industrikoncern, se Krauss-Maffei Wegmann
KMW – en enhet för att mäta mustvikten i Österrike, se Klosterneuburger mostwaage